

Geografia
 Hemingway – città della Contea di Williamsburg nella Carolina del Sud

Persone

Famiglia Hemingway
 Ernest Hemingway (1899-1961) – scrittore statunitense
 Margaux Hemingway (1954-1996) – attrice statunitense, nipote di Ernest
 Mariel Hemingway (1961 -) – attrice statunitense, nipote di Ernest
 John Hemingway (1960-) – traduttore e scrittore statunitense, nipote di Ernest
 Dree Hemingway (1987 -) – modella e attrice statunitense, pronipote di Ernest

Altre persone
 Toby Hemingway (1983-) – attore britannico
 Matt Hemingway (1972-) – atleta statunitense medaglia d'argento nel salto in alto alle Olimpiadi di Atene 2004
 Anthony Hemingway – regista statunitense

Film
 Ricordando Hemingway (Wrestling Ernest Hemingway, 1993) – diretto da Randa Haines

Asteroidi
 3656 Hemingway